— железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в городе Хадано, префектуры Канагава. Станция расположена в 57,0 километра от конечной станции линий Одакю - . Станция была открыта 1-го апреля 1927-го года под названием . Своё нынешнее название станция получила 9-го марта 1987-го года, в том же году было закончено строительство нового здания станции. В непосредственной близости от станции расположен кампус Сёнан университета Токай.

Планировка станции
2 пути и  2 платформы бокового типа.

Близлежащие станции

Ссылки
— Информация по станции

Железнодорожные станции, открытые в 1927 году